Dmitri Nabokov (né le  à Novossibirsk en URSS et mort le  dans la même ville) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1990, Dmitri Nabokov commence sa carrière avec les Krylia Sovetov pensionnaire Superliga. Il est repêché par les Blackhawks de Chicago en 1 ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 1995. De 1996 à 2000, il a évolué en Amérique du Nord. En 1997, il joue dans la Ligue nationale de hockey avec les Blackhawks, et en 1999 avec les Islanders de New York.

Carrière internationale 
Dmitri Nabokov a représenté l'Équipe de Russie en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue de hockey de l'Ouest
 1997: élu dans la seconde équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 17|| 0|| 2|| 2|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1994-1995|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 49|| 15|| 12|| 27|| 32|| 4|| 5|| 0|| 5|| 6
|-
| 1994-1995|| Soviet Wings|| LIH|| 15|| 5|| 2|| 7|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 50|| 12|| 14|| 26|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Pats de Regina|| LHOu|| 50|| 39|| 56|| 95|| 61|| 5|| 2|| 3|| 5|| 2
|-
| 1996-1997|| Ice d'Indianapolis||  LIH|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Krylia Sovetov|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Ice d'Indianapolis||  LIH|| 46|| 6|| 15|| 21|| 16|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 1997-1998|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 25|| 7|| 4|| 11|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Islanders de New York|| LNH|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Lock Monsters de Lowell|| LAH|| 73|| 17|| 25|| 42|| 46|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Lock Monsters de Lowell||  LAH|| 51|| 8|| 26|| 34|| 42|| 6|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1999-2000|| Islanders de New York|| LNH|| 26|| 4|| 7|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Lada Togliatti|| Superliga|| 24|| 8|| 6|| 14|| 42|| 5|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2001-2002|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 29|| 9|| 11|| 20|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2002-2003|| Metallourg Novokouznetsk|| Superliga|| 17|| 4|| 9|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 30|| 5|| 9|| 14|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 51|| 6|| 10|| 16|| 75|| 5|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2004-2005|| Molot Prikamie Perm|| Superliga|| 32|| 3|| 4|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HK MVD Tver || Superliga|| 23|| 4|| 4|| 8|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Dinamo Moscou|| Superliga|| 17|| 1|| 2|| 3|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2006-2007|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 45|| 7|| 6|| 13|| 24|| 7|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| rowspan=2|2007-2008|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| || || || || 
|-
| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 7|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| SaiPa Lappeenranta|| SM-liiga||58 || 7|| 25|| 32|| 42|| 3|| 1|| 3|| 4|| 27
|-
| 2009-2010|| Dornbirner EC|| Nationalliga || 35|| 24|| 54|| 78|| 68|| 7|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 2010-2011|| Dornbirner EC || Nationalliga || 11|| 5|| 14|| 19|| 4|| 8|| 1|| 2|| 3|| 8

| 400|| 75|| 91|| 166|| 328|| 28|| 6|| 0|| 6|| 28

| 124|| 25|| 51|| 76|| 88|| 9|| 1|| 3|| 4|| 2

| 63|| 11|| 17|| 28|| 26|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0

| 46|| 29|| 68|| 97|| 72|| 15|| 5|| 8|| 13|| 14

| 55|| 11|| 13|| 24|| 28|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en janvier 1977
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Novossibirsk
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur des Pats de Regina
Joueur du Ice d'Indianapolis
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du SaiPa Lappeenranta
Joueur du Dornbirner EC
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 42 ans
Décès à Novossibirsk
Décès en avril 2019